

Friedeberg, oggi Žulová – città nella regione di Olomouc

Friedeberg am Queis, oggi Mirsk – città nel voivodato della Bassa Slesia
 Friedeberg (Neumark), oggi Strzelce Krajeńskie – città nel voivodato di Lubusz
 Friedeberg, oggi Dobromierz – comune nel voivodato della Bassa Slesia

Pagine correlate 
Friedberg